Парламентские выборы в Финляндии (1913) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 1—2 августа 1913 года.

Результаты выборов

Примечания

Литература 
  — УДК 321

2
1913 год в Финляндии
Финляндия
1913
Великое княжество Финляндское